Als Friedenstruppe werden Streitkräfte in folgenden Fällen bezeichnet:

 allgemein eine Friedensmission
 speziell:
 die Friedenstruppen der Vereinten Nationen, darunter
 die United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
 die SFOR
 Präventive Mission zur Friedenssicherung der Afrikanischen Bereitschaftstruppe
 die Inter-African Force